Бедија Беговска (Скопље, 22. јануар 1951) је југословенска и македонска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1976. || Цимерите од соба 306 ТВ филм || /
|-
| 1979. || Курирот на Гоце Делчев ТВ серија || Усева
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1986. || Климент Охридски ТВ филм || /
|-
| 1987. || Трст виа Скопје ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1993. || Македонска сага ТВ-филм  || /
|-
| 1997. || Преку езерото ТВ-филм || Лефтерија
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2002. || Наше маало ТВ-серија || Продавачката на цвеќе
|-
| 2005. || Контакт ТВ-филм  || 
|-
| 2006. || Мост  ТВ филм || Темјана
|-
| 2007-2009. || Збогум Румелија ТВ серија || Бедиа Ханим
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2012. || Македонски народни приказни ТВ-серија ||
|-
| 2012. || Сон Yаз - Балканлар 1912 ТВ серија || /
|-
| 2012. || Трето полувреме ТВ-филм  || Ребецца (2011)
|-
| 2015. || Лимоната ТВ-филм  || 
|-
| 2015. || Мутлу Ол Yетер ТВ серија || Рона
|-
| 2017. || На терапија ТВ-серија || др. Вера Арсиќ
|-
| 2018. || Преспав ТВ-серија || Хелга
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020.-те
|-
| 2020. || Најтешката работа ТВ-филм || Мајката
|-
| 2020 || Те сакам се колнам ТВ-филм || Јаска
|-
| 2021-2022 || Преспав ТВ-серија || Хелга
|-
| 2022-2023 || Балканска приспивна песна ТВ-серија || Нина
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1951.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци